Asklipiio (griechisch Ασκληπιείο) ist der Name mehrerer Orte in Griechenland:
 Asklipiio (Gemeindebezirk), Gemeindebezirk der Gemeinde Epidavros, Region Peloponnes
 Asklipiio (Epidavros), Stadtbezirk der Gemeinde Epidavros, Region Peloponnes
 Asklipiio (Rhodos), Dorf der Gemeinde Rhodos, Region Südliche Ägäis

sowie als Namensbestandteil von 
 Asklipiio Epidavrou, Wohnplatz im Stadtbezirk Asklipiio der Gemeinde Epidavros, Region Peloponnes

Siehe auch:
 Asklepios (Begriffsklärung)